Serravalle est un toponyme italien :

Serravalle, une commune de la République de Saint-Marin

Serravalle, une commune du canton du Tessin

Serravalle, un quartier de la ville de Vittorio Veneto.
Serravalle di Chienti, une commune de la province de Macerata, dans les Marches.
Serravalle Langhe, une commune de la province de Coni, au Piémont.
Serravalle Pistoiese, une commune de la province de Pistoia, en Toscane.
Serravalle a Po, une commune de la province de Mantoue, en Lombardie.  
Serravalle Scrivia, une commune de la province d'Alexandrie, au Piémont.
Serravalle Sesia, une commune de la province de Verceil, au Piémont.  
Castello di Serravalle, une commune de la province de Bologne, en Émilie-Romagne.

Homonymie de toponyme